Venezuela:
 Cariaco, grad u Venezueli, u saveznoj državi Sucre
 Cariaco (zaljev), zaljev u Karipskom moru
 Cariaco (bazen), sedimentni bazen